Жереми Руа (; род. , Тур, Франция) — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  за команду .

Карьера

Достижения 

 2001
 5-й на Чемпионате мира по шоссейным велогонкам среди юниоров в групповой гонке
 2003
 2-й на Чемпионате Европы по шоссейным велогонкам (U-23) в групповой гонке
 2009
 1-й на этапе 5 и 3-й в горной классификации Париж — Ницца
 2010
 3-й в горной классификации на Вуэльта Каталонии
 1-й Тро-Бро Леон (Tro-Bro Léon)
 2-й на Дуо Норман вместе с Антони Ру
 2011
 1-й GP d'Ouverture, La Marseillaise
 3-й Criterium Lisieux
 1-й Ronde des Korrigans
 1-й Критериум Бордо (Bordeaux, Criterium)
 1-й Critérium du Guidon d'Or d'Hellemmes
 2-й на Дуо Норман вместе с Антони Ру
 2012
 9-й в генеральной классификации на Туре Баварии
 2-й в горной классификации Тур Швейцарии
 2-й на Чемпионате Франции по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке на время
 2-й Criterium Lisieux
 3-й Criterium Audéjos
 2-й Criterium Dun-le-Palestel
 2-й в генеральной классификации Тур Лимузена
 1-й на этапе 4
 2-й в генеральной классификации Tour du Poitou-Charentes et de la Vienne
 4-й  Chrono des Nations (Chrono des Herbiers)
 2013
 4-й в генеральной классификации Звезды Бессежа (Etoile de Bessèges) 
 4-й в генеральной классификации на Туре Баварии
 2-й на Чемпионате Франции по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке на время
 1-й Criterium Dun-le-Palestel
 8-й  Chrono des Nations (Chrono des Herbiers)
 2014
 6-й в генеральной классификации Звезды Бессежа (Etoile de Bessèges) 
 2-й Critérium cycliste international de Quillan
 5-й в генеральной классификации Tour du Poitou-Charentes et de la Vienne
 2-й Chrono des Nations (Chrono des Herbiers)
 2015
 2-й на Criterium Lisieux
 2016
 8-й в генеральной классификации Tour du Poitou-Charentes et de la Vienne

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Велогонщики Франции